Joseph Lister ist der Name folgender Personen:

* Joseph Lister, 1. Baron Lister (1827–1912), britischer Chirurg, Begründer der Antisepsis